Операция «Лом» () — специальная диверсионная операция II Речи Посполитой проведена с 7 октября по 28 ноября 1938 года с целью общественно-политической и военной дестабилизации Подкарпатской Руси, подготовки почвы для присоединения территории края в Королевство Венгрия и установления польско-венгерской границы. Координировалась генеральным штабом Войска Польского с генеральным штабом венгерской армии. Для реализации операции при командовании VI военного округа во Львове был создан штаб оперативной группы под руководством майора Эдмунда Харашкевича (по другим данным Феликса Анкерштайна).

В результате проведённой в ходе реализации операции диверсионной работы на территории северных округов Подкарпатской Руси (к северу от линии Перечин — Порошково — Свалява — Воловец) было уничтожено или повреждено 1 железнодорожный и 12 автодорожных мостов, 1 водопроводная башня, центральное телефонное отделение и здание почты, в 27 местах сорваны телефонные линии. С целью привлечения третьей стороны, от имени «украинских националистов» были распространены антирумынские открытки. И хотя польская диверсионная операция была более результативной, чем венгерская, ожидаемого результата она не достигла. Поляки понесли значительные потери. По данным польской стороны в стычках с польскими диверсантами погибли 23 бойца чехословацкой армии, а 20 были взяты в плен, потери поляков составляли 13 человек.

Противостояли диверсантам подразделения Карпатской Сечи, Службы обороны государства и армии Чехословацкой республики. Операция была прекращена в ноябре 1938 года в связи с невыполнением венгерской оккупации Подкарпатской Руси, намеченной на ночь на 20 ноября 1938 года.

После операции «Лом» 27 ноября 1938 года в Яворине произошло столкновение между чехословацкими и польскими войсками — в перестрелке погиб один польский военнослужащий и ещё один получил серьёзные ранения. В конце 1938 года и в первые месяцы 1939 года внешнее давление на остальную часть Чехословакии продолжалось, и внутренний кризис ослабленного государства усилился.

См. также

Источники 
 Домбровський Даріуш. Польща і Закарпаття: 1938—1939. — Київ: Темпора, 2012. — 392 с.
 Józef Kasparek: Przepust karpacki. Tajna akcja polskiego wywiadu, Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA NOT Warszawa 1992
 Jerzy Kupliński: Polskie działania dywersyjne na Ukrainie Zakarpackiej w 1938 r., Wojskowy Przegląd Historyczny nr 4/1996
 Paweł Samuś, Kazimierz Badziak, Gennadij Matwiejew: Akcja «Łom». Polskie działania dywersyjne na Rusi Zakarpackiej w świetle dokumentów oddziału II Sztabu Głównego WP, Oficyna Wydawnicza «Auditor», Warszawa 1998
 Tadeusz A. Olszański: Akcja «Łom», Płaj. Almanach Karpacki, nr 21 — jesień 2000
 
 Орел проти лева: польсько-чехословацький спір про Тешинську Сілезію. Іван Гоменюк 
 Польський терор у Карпатській Україні, 1938—1939 рр. Олександр Пагіря

Примечания 

1930-е годы в Закарпатской области
История Украины 1917—1991 годов
История Чехословакии
Конфликты 1938 года
Сражения Чехословакии
1938 год на Украине
Карпатская Украина